Oosten ist der Familienname folgender Personen:

 Ben van Oosten (* 1955), niederländischer Organist  und Hochschullehrer
 Keetie van Oosten-Hage (* 1949), niederländische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Osten (Begriffsklärung)